Adolf Jan Kuczewski – pułkownik piechoty Armii Imperium Rosyjskiego, generał brygady Wojska Polskiego
 Andrzej Poraj Kuczewski OSB – opat świętokrzyski
 Bronisław Kuczewski – pułkownik artylerii Wojska Polskiego
 Józef Kuczewski – sędzia ziemski i wójt Wiłkomierza
 Stanisław Kuczewski – inżynier mechanik, konstruktor, profesor Politechniki Łódzkiej
 Władysław Kuczewski – metalurg, rektor Politechniki Śląskiej